Există mai multe persoane de origine italiană ce poartă numele Roberto Mauri:
 Roberto Mauri (gravor), artist plastic (gravor)
 Roberto Mauri (regizor), regizor de film